Українські новини — телевізійний журнал TVP3 Olsztyn з'являється раз на два тижні.

Про програму 
В «Українських Новин» обговорюються найважливіші проблеми, події та теми, про української меншини на Вармії та Мазурах, які є найбільшим скупченням цього населення в Польщі (39 % в масштабі країни, тобто, 11 881 чоловік, за даними Національної Перепису 2002 року). Програма проводиться українською мовою з польськими субтитрами.

Див. також 
 Przegląd ukraiński
 Telenowyny

Посилання 

Українська діаспора Польщі